Holeby (plaats), plaats in Denemarken
 Holeby (parochie), parochie in Denemarken